Mania steht für:

 Mania (Göttin), römische Göttin 
 Mania (Personifikation), in der griechischen Mythologie eine Verkörperung des Wahnsinns und der Raserei
 in der Pluralform Maniai ein anderer Name für die Erinnyen der griechischen Mythologie
 Mania (Fluss), ein Fluss in Madagaskar
 ein Dorf und Aldeia im osttimoresischen Suco Atara (Subdistrikt Atsabe), siehe Atara (Atsabe)
 Mania Technologie, deutscher Maschinenbau-Konzern 
 Mania (1918), deutscher Spielfilm von Eugen Illés von 1918
 Mania (1985), griechischer Film von Giorgos Panousopoulos von 1985
 Mania (Band), britisches Popduo

Personen der Antike:
 Mania (Satrapin) (5./4. Jahrhundert v. Chr.), eine Satrapin der Aiolis
 Mania (Berenike), Freundin der Berenike, der Tochter des Ptolemaios II. Philadelphos
 Mania (Hetäre), athenische Hetäre, Geliebte des Demetrios Poliorketes
 Mania (Sarazenin), sarazenische Fürstin unter Kaiser Valens

Mania ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Mania (* 1983), polnisch-US-amerikanischer Schwimmer
 Dietrich Mania (* 1938), deutscher Anthropologe 
 Florian Mania (* 1984), deutscher Schauspieler und Musiker
 Hubert Mania (* 1954), deutscher Autor und Übersetzer
 Paul Mania (1883–1935), deutscher Organist, Pianist, Komponist und Orchesterleiter
 Sibylle Mania (* 1967), deutsche Fotografin und Zeichnerin
 Ulrich Mania, deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Grabstele der Mania
 Manie
 Manja